Чемпионат России по регби 1996 года проводился с 20 апреля по 12 октября. Чемпионом в четвёртый раз стал клуб «Красный Яр».

Формат турнира 
Турнир проводился по круговой системе в 4 круга, чтобы разыграть чемпионство и медали.

Чемпионат

Ссылки 
 Союз регбистов России
 Профессиональная регбийная лига
 Все о регби на русском языке
 Вся статистика русского регби

Чемпионаты России по регби
1996 год в регби
Чемпионаты России в 1996 году